Constantia – genere di piante delle Orchidaceae
 Constantia – carattere di Microsoft Windows Vista
 Constantia – città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato di New York
 Constantia – nome di Cosenza durante il periodo di dominio bizantino
 Constantia – versione latina del nome Costanza
 Constantia – antico nome di Arles tra il 353 e il 423
 Constantia – uno dei nomi dell'uva fragola
 Constantia – sobborgo di Città del Capo
 Constantia – uno dei nomi con cui è conosciuta Costantina figlia di Costantino I